De gouden haan (ballet), een opera-ballet in drie bedrijven van Michel Fokine uit 1914 op de muziek van de gelijknamige opera van Nikolaj Rimski-Korsakov
 De gouden haan (opera), een opera van Nikolaj Rimski-Korsakov uit 1909